Strauss eller Straus (tyska: struts eller (blomster)bukett) kan syfta på:

 Anselm Strauss (1916–1996), amerikansk sociolog
 Arvids Strauss (1912–?), lettisk,svens-amerikansk skulptör, målare och grafiker
 Christoph Strauss (cirka 1580–1631), kompositör
 Claude Lévi-Strauss (1908–2009), fransk antropolog
 David Strauss (1808–1874), tysk teolog
 Dominique Strauss-Kahn (född  1949), fransk politiker
 Eduard Strauss (1835–1916), österrikisk tonsättare, bror till Johann Strauss d.y.
 Franz Strauss (1822–1905), tysk tonsättare, far till Richard Strauss
 Franz Josef Strauss (1915–1988), tysk politiker (CSU)
 Isaac Strauss, fransk tonsättare
 Johann Strauss den äldre (1804–1849), österrikisk tonsättare
 Johann Strauss den yngre (1825–1899), österrikisk tonsättare, "valskungen"
 Josef Strauss (1827–1870), österrikisk tonsättare, arkitekt, bror till Johann Strauss d.y.
 Joseph Baermann Strauss (1870–1938), amerikansk ingenjör, brokonstruktör
 Levi Strauss (1829–1902), tysk-amerikansk entreprenör, jeansbyxornas uppfinnare
 Leo Strauss (1899–1973), filosof
 Lotte Strauss (1913–1985), amerikansk patolog
 Neil Strauss (född 1973), amerikansk författare och journalist
 Oscar Straus (1870–1954), österrikisk tonsättare
 Peter Strauss  (född 1947), amerikansk skådespelare
 Robert Strauss (1913–1975), amerikansk skådespelare
 Robert Schwarz Strauss (1918–2014), amerikansk politiker och diplomat, demokrat
 Richard Strauss (1864–1949), tysk tonsättare
 Tracy Strauss, fiktiv gestalt i TV-serien Heroes

Tyska efternamn
Jiddisch-efternamn